Тишківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Тишківська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Тишківська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Тишківська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Тишківська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район